E19 può riferirsi a:

Codici 
E19, codice dell'osservatorio astronomico di Kinsgrove
E19, codice ECO di alcune varianti della difesa ovest indiana, un'apertura degli scacchi

Locomotive 
 E 19 – locomotiva elettrica tedesca

Trasporti 
Strada europea E19, da Amsterdam a Parigi

Altro 
HMS E19, sommergibile della classe E della Royal Navy